Уље може да се односи на:
 Масти, група хемијских једињења, у течном стању
 Јестиво уље, производи се најчешће од семенарки
 Моторно уље, уље за подмазивање мотора
 Уље (мазиво), врста мазива
 Уље (сликарство), техника у сликарству
 Уље (религијски симбол), симбол у религијским обредима
 Етерична уља, масни мирисни екстракти биљног порекла
 Уље (лампа), медијум за сагоревање у лампама